La Genétouze (Charente-Maritime)
 La Genétouze (Vendée)
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France